Alexander Iwanizki ist der Name folgender Personen:

 Alexander Platonowitsch Iwanizki (1881–1947), russisch-sowjetischer Architekt
 Alexander Wladimirowitsch Iwanizki (1937–2020), sowjetischer Ringer